Leonhard Baumert ist der Name folgender Personen:

* Leonhard Baumert (Politiker) (* 1944), deutscher Politiker (SPD), Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter
 Leonhard Baumert (Musiker) (* 1965), deutscher Pianist und Komponist